АТС:
 АТС (кириллица) — автоматическая телефонная станция.
 АТС (кириллица) — автоматическая торговая система.
  (латиница, в русскоязычных текстах возможен набор кириллицей) — , анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственных средств.
 ATC / A Touch of Class — немецкая поп-группа, существовавшая в 2000—2003 годах.
 АТС (кириллица) —  Автоматика, телемеханика и связь на жд-транспорте — название одного из факультетов железнодорожных вузов России. Например, Ростовский государственный университет путей сообщения.
 АТС (кириллица) — Артиллерийский Тягач Средний
 АТС — Американский Трайбл Стиль — направление беллиданса.
 ATC (латиница) — , диспетчер Управления Воздушным Движением (Диспетчер УВД, Диспетчер ОрВД, Диспетчер Организации Воздушного Движения).
 АТС-59Г — советский средний гусеничный быстроходный артиллерийский тягач, образца 1959 года.
 АТС-теорема — теорема об аппроксимации тригонометрической суммы более короткой.